Mistrzostwa Azji w judo – mistrzostwa organizowane przez Azjatycką Federację Judo. Rozegrane zostały po raz pierwszy w Manili w 1966 roku. Rywalizację kobiet włączono w 1981 roku.

Edycje zawodów

Tabela medalowa 
Tabela została sporządzona według wyników podanych na stronie. Uwzględnia mistrzostwa od 2003 roku.

Stan po MA 2019.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Judoinside 
 Medaliści mistrzostw Azji w XX wieku 
 Medaliści mistrzostw Azji w XXI wieku